Sharada oder Sharda steht für:

 Sharada (Nepal), Stadt in Nepal
 Sharada (Schauspielerin) (* 1945), indische Schauspielerin
 Sharda, Unterlauf des Flusses Mahakali in Indien, siehe Mahakali (Fluss)
 Sharada Khola, ein Nebenfluss des Babai in Nepal
 Sharada-Schrift, die Schrift der Sprache Kashmiri
 Sharda University in Greater Noida, Uttar Pradesh, Indien

Filme:
 Sharada (1957), Bollywoodfilm
 Sharada (1973), Telugufilm
 Sharada (1981), Bollywoodfilm

Sharada oder Sharda ist der Familienname folgender Personen:
 Anish Sharda (* 1982), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 P. V. Sharada (* 1972), indische Badmintonspielerin